Mountain - miejscowość na wyspie Sint Eustatius (gmina zamorska Holandii)

Miejscowości w USA:
 Mountain – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pembina
 Mountain – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto
 Mountain – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto
Gminy w USA:
 Mountain (ang. Mountain Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleburne
 Mountain (ang. Mountain Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Faulkner
 Mountain (ang. Mountain Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Franklin
 Mountain (ang. Mountain Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Howard
 Mountain (ang. Mountain Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Logan
 Mountain (ang. Mountain Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Pike
 Mountain (ang. Mountain Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Polk
 Mountain (ang. Mountain Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Scott
 Mountain (ang. Mountain Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Van Buren
 Mountain (ang. Mountain Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Yell
 Mountain (ang. Mountain Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Saline
 Mountain (ang. Mountain Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barry
 Mountain (ang. Mountain Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie McDonald
 Mountain (ang. Mountain Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Jackson
 Mountain (ang. Mountain Township) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto